Gers kan syfta på följande :

 Gemensam europeisk referensram för språk – förkortas GERS
 Gärs – en fisk
 Gers – ett efternamn, t.ex. för Janick Gers

Geografi

Frankrike 

 Gers – ett departement i regionen Occitanien, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar